Eiríksson bzw. Eiriksson ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Eirík. Die weibliche Entsprechung ist Eiríksdóttir (Tochter des Eirík).

Namensträger 
 Guðmundur Eiríksson (* 1947), isländischer Jurist und ehemaliger Richter am Internationalen Seegerichtshof
 Håkon Eiriksson (995–1029),  Vizekönig von Norwegen von 1012 bis 1015
 Leif Eriksson (isländisch: Leifur Eiríksson) (um 970–1020), isländischer Entdecker
 Magnús Eiríksson (1806–1881), isländischer Theologe
 Ragnar Eiríksson, isländischer Koch

Siehe auch 
 Eriksson

Patronym
Isländischer Personenname